TCAC steht für:
 Trichloracetylchlorid, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbonsäurehalogenide und Ketone

TC-AC steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Inselgruppe der Turks- und Caicosinseln

TCAC